Miękinia (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Średzki
 Miękinia (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Średzki